Gaston lehetséges jelentései:

Amerikai Egyesült Államok 

 Gaston (Dél-Karolina)
 Gaston (Észak-Karolina)
 Gaston (Indiana)
 Gaston (Kalifornia)
 Gaston (Nyugat-Virginia)
 Gaston (Oregon)

 Gaston megye (Észak-Karolina)

Egyéb

 Gaston (képregény)

Hasonló

 Gaszton, Gaston (francia eredetű keresztnév)